17. længdegrad kan henvise til:

 17. vestlige længdekreds
 17. østlige længdekreds